В одиночному розряді тенісного турніру Lady Gotham Tournament 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Катю Еббінгаус 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Кріс Еверт (Переможниця)

 Ольга Морозова (1-ше коло)
 Лінда Туеро (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

1973